Antoine Bouchard peut désigner plusieurs personnes.
 le hobereau Antoine Bouchard de Puymoreau, meneur de la jacquerie des Pitauds au  en France ;
 le prêtre catholique et musicien québécois Antoine Bouchard (1932-2015) ;
 le judoka canadien Antoine Bouchard, né en 1994.

Leur quasi-homonyme Antoine Bochard de Champigny est un officier de marine français (1650-1720).